Tomcat (anglický výraz pro kocoura) označuje:
 Apache Tomcat – aplikační server
 Grumman F-14 Tomcat – americký víceúčelový stíhací letoun
 a další